Алибе́к Султа́нович Делимха́нов (род. 16 октября 1974 года, село Джалка, Гудермесский район, Чечено-Ингушская АССР, РСФСР, СССР) — российский военачальник, первый заместитель командующего Северо-кавказским округом войск национальной гвардии Российской Федерации, Генерал-лейтенант. Герой Российской Федерации (2009).

Из-за вторжения России на Украину, находится под международными санкциями всех стран Евросоюза и ряда других стран

Биография 
Родился 16 октября 1974 года в селе Джалка Гудермесского района Чечено-Ингушской АССР. 

Окончил исторический факультет Чеченского государственного университета и Академию управления МВД России.

Командовал 248-м специальным моторизованным батальоном «Север» внутренних войск МВД России (с 2009 года — 141-й специальный моторизованный полк имени Героя Российской Федерации Ахмата-Хаджи Кадырова внутренних войск МВД России.

Активный участник боевых действий на Северном Кавказе.

Указом Президента Российской Федерации № 712 от 23 июня 2009 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении служебного долга в Северно-Кавказском регионе подполковнику Делимханову Алибеку Султановичу присвоено звание Героя Российской Федерации.

Заместитель командира 46-ой отдельной бригады оперативного назначения ФСВНГ.

С 2018 года заместитель командующего Северо-Кавказского округа войск ФСВНГ. Генерал-лейтенант.

Награды 
 Герой Российской Федерации (29 июня 2009 года);
 Два ордена Мужества;
 медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени;
 медаль «За отвагу»;
 Орден имени Ахмата Кадырова (Чеченская Республика);
 Почётный гражданин Чеченской Республики (22 октября 2008 года).

Знаки отличия 
 Краповый берет.

Санкции 
22 июля 2022 года включен в санкционный список Евросоюза «за поддержку и осуществление действий или политики, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины или стабильности и безопасности в Украине».

27 июня 2022 года попал под санкции Канады

Также под санкциями Швейцарии, Украины и Японии

Семья 
 Брат — Делимханов, Адам Султанович, депутат Государственной Думы Российской Федерации от Чеченской Республики.
 Брат — Делимханов, Шарип Султанович, генерал-майор полиции, Начальник Управления ФСВНГ РФ по Чеченской Республике.
 Брат — Делимханов, Амхад (Сурхо) Султанович — сотрудник МВД по Чеченской Республике.

Примечания

Ссылки 
 
 Биография на сайте Росгвардии.

Персоналии Росгвардии
Удостоенные крапового берета
Военнослужащие внутренних войск МВД России
Генерал-лейтенанты (Российская Федерация)
Кадыровцы
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине